Nihil () может означать:

 Nihil — студийный альбом германо-американской индастриал-рок-группы KMFDM.
 Nihil — студийный альбом финской блэк-метал-группы Impaled Nazarene.